Віктор Троїцький (, 10 лютого 1986) — сербський тенісист.

Віктор має часткове російське походження. Його предки з батьківської лінії виїхали в Сербію з Твері в 1917 році. Перша перемога в турнірі ATP прийшла до Віктора на Кубку Кремля 2010 року. Але найбільше досягнення гравця — перемога у вирішальному матчі Кубка Девіса 2010 року. Ця перемога дозволила збірній Сербії вперше завоювати престижний трофей.

Посилання 

 Досьє на сайті ATP 

Сербські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Уродженці Белграда